Yule kan syfta på:

 Yule – jul på engelska, se jul
 Yule – inom wicca firandet av vintersolståndet

Personer
 Doug Yule (1947–), en amerikansk musiker
 Henry Yule (1820–1889), en skotsk militär och geograf